Dois Irmãos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ubatã (ort), Bahia, 
 Dois Irmãos (kommun i Brasilien), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar